De DHB-Pokal voor vrouwen is een bekercompetitie in het Duitse handbal, die naast de reguliere competitie wordt georganiseerd. De inrichtende macht is de Deutscher Handballbund (DHB). Het eerste bekertoernooi voor de vrouwen was in het seizoen 1974/75.

Finales

Meeste bekeroverwinningen

Final Four 
Sinds 1994 worden de halve finales en de finale op één plaats in één weekend gespeeld. Aan de zogenoemde 'Final Four' nemen de winnaars van de kwartfinales deel. De beide halve finales worden op de eerste dag gespeeld en de finale op de dag erna. De eerste drie Final-Four-toernooien vonden plaats in Bremen, Lützellinden en nogmaals Bremen. Van 1997 tot 2010 werden de eindrondes in Riesa gehouden en van 2011 tot 2013 in Göppingen. Vanaf 2014 wordt de locatie niet meer van tevoren vastgelegd, maar gekozen uit een van de vier geplaatste team voor de Final Four.

Externe links 
 Erelijst op sportuitslagen.nl